Харілаос Трикупіс — прем'єр-міністр Греції.
 Ніколаос Трикупіс — грецький спортсмен.
 Спіридон Трикупіс — грецький письменник.

Грецькі прізвища